Джоан Делано Эйкен ( 4 сентября 1924 — 4 января 2004) — английская новеллистка.

Биография 
Родилась в Рай, Восточный Сассекс. Её отец Конрад Эйкен (получил Пулитцеровскую премию в номинации поэзии), и её сестра, Джейн Эйкен Ходж, также занимались литературным творчеством.

Работала на BBC и UNIC до того, как профессионально занялась литературой, главным образом детскими книгами и триллерами. За свои произведения получила награду Guardian (1969) и Премию Эдгара Аллана По (1972).

По мотивам её сказки «Кусочек неба в пироге» () в 1991 году студией «Союзмультфильм» снят мультипликационный фильм «Яблочный пирог».
По мотивам её сказки «Кот булочницы» в 1988 году студией «Союзмультфильм» снят мультипликационный фильм «Дождливая история».

Личная жизнь 
В 1944 году вышла замуж за журналиста Рональда Джорджа Брауна, их брак продлился до смерти Брауна в 1955 году. В браке родилось двое детей: Джон Себастиан (род. 1949) и Элизабет Делано (род. 1951). В 1976 году вышла замуж за пейзажиста Юлиуса Голдстейна.

Примечания

Ссылки 
 Библиография на русском языке

Английские писатели
Английские писательницы XX века
Писатели Великобритании
Детские писатели по алфавиту
Детские писатели Великобритании
Писатели-фантасты Великобритании
Сказочники
The Guardian